Miejscowości w USA:
 South Bloomfield – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
Gminy w USA:
 South Bloomfield (ang. South Bloomfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow